-{Rock express}- 100 najboljih pesama svih vremena jugoslovenske rok muzike predstavlja listu najboljih pesama koju je sastavio srpski muzički časopis -{Rock express}-. Godine 1999. ovaj časopis je pokrenuo anketu za izbor 100 najboljih jugoslovenskih rok pesama. Lista je objavljena u 25. broju časopisa, objavljenom 2000. godine, a sadrži pesme rok muzike iz SFRJ, kao i iz država naslednica.

Glasanje 
Svaki glasač imao je pravo da odabere pet pesama. U anketi je učestvovalo više od 3.400 čitalaca iz SR Jugoslavije i ostalih republika nasledica SFRJ, ali i iz drugih država. Takođe, učešće u anketi uzelo je i 120 novinara i muzičkih kritičara iz SRJ, kao i 1.000 muzičara, uključujući članove grupa kao što su: Riblja čorba, Bijelo dugme, Smak, YU grupa, Leb i sol, Vatreni poljubac, Indijanci, Zbogom Brus Li, Čovek bez sluha, -{Atheist Rap}-, Kerber, Prljavi inspektor Blaža i Kljunovi, Sunshine, Oktobar 1864, Goblini, Lutajuća srca, Novembar, Galija, Siluete itd.

Lista

Statistika

Izvođači sa najviše pesama na listi

Izvođači sa najviše pesama na glasanju 
Napomena: Navedeni su samo izvođači koji su imali najmanje pet pesama u konkurenciji.

Broj izabranih pesama po decenijama

Broj izabranih pesama po državama članicama SFRJ

Vidi još 
 B92 100 najboljih domaćih pesama
 PGP na 202
 -{YU}- 100: najbolji albumi jugoslovenske rok i pop muzike
 100 najboljih jugoslovenskih albuma od 1955. do 2015. po izboru časopisa Roling Stoun

Reference 

Muzička scena bivše SFRJ
Srpski rok
Muzičke top-liste
Muzika u 2000.